Iwer ist der Familienname folgender Personen:

Jörg Iwer (* 1957), deutscher Dirigent, Komponist und Arrangeur
Wolfram Iwer (1928–2020), deutscher Organist und Kirchenmusiker